Alexander Kluge (1932) – regista, sceneggiatore, scrittore, saggista, produttore cinematografico ed attore tedesco
Bernd Kluge (1949) – numismatico tedesco
Friedrich Kluge (1856-1926) – filologo e lessicografo tedesco
Günther von Kluge (1882-1944) – generale (feldmaresciallo) tedesco
John Kluge (1914-2010) – imprenditore tedesco naturalizzato statunitense
Peer Kluge (1980) – ex calciatore tedesco
Roger Kluge (1986) – pistard e ciclista su strada tedesco